Santa Marta bezeichnet:
 Santa Marta, eine Stadt in Kolumbien
 Santa Marta (Penafiel), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Penafiel, Portugal
 Santa Marta de Penaguião, Kleinstadt in Portugal

 das Bistum Santa Marta
 Sierra Nevada de Santa Marta, das höchste Küstengebirge der Welt
 eine Martha von Bethanien, Gestalt des neuen Testaments
 Santa Marta (Badajoz), eine spanische Stadt in der Provinz Badajoz in der Autonomen Gemeinschaft Extremadura.
 Santa Marta de Tormes, eine spanische Stadt in der Provinz Salamanca in der Autonomen Gemeinschaft Kastilien und León.
 Santa Marta del Cerro, eine spanische Stadt in der Provinz Segovia in der Autonomen Gemeinschaft Kastilien und León.
 Santa Marta de Magasca, eine spanische Stadt in der Provinz Cáceres in der Autonomen Gemeinschaft Extremadura.
 Cubillas de Santa Marta, eine spanische Stadt in der Provinz Valladolid in der Autonomen Gemeinschaft Kastilien und León.
 eine Favela (Slum-ähnliches Viertel) in Rio de Janeiro
 ein Distrikt in Kolumbien (Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta)
 das Gästehaus der Vatikanstadt: Domus Sanctae Marthae

Siehe auch:
 Santa-Marta-Degenflügel, Kolibri-Art
 Santa-Marta-Elfe, Kolibri-Art